V387 Возничего () — одиночная переменная звезда в созвездии Возничего на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 29813 световых лет (около 9141 парсека) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +17,95m до +16,42m.

Характеристики 
V387 Возничего — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB).

Примечания